Ярослав Рослов — советский военный деятель, полковой комиссар.

Биография 

Родился в 1894 году. В селе Новый Городок Саратовской области
Образование: высшее

Служба в Русской императорской армии 

подпоручик 253-го пехотного Перекопского полка 1 бригады 64-й пехотной дивизии
 
Кавалер ордена Святого Георгия IV класса

Служба в Рабоче-крестьянской Красной армии 

Член ВКП(б) с 1919 года. 
В Красной Армии с марта 1918 года. 
Участник Гражданской войны, в ходе которой занимал должности: 
Командир полка
В 1920 году Командир 2 бригады 27-й стрелковой дивизии 5-й армии Восточного фронта РККА (командующий фронтом В. А. Ольдерогге)
За освобождение Омска (Омская операция) был награждён орденом Красного Знамени
…Как-то ночью меня вызвал по телефону командир 2-й бригады В. И. Рослов. Мы знали друг друга хорошо, так как вместе служили в царской армии во время первой мировой войны. Рослов доложил мне, что у него на каждого стрелка осталось только по шести патронов, а потому он не может выполнить задачу, поставленную начальником дивизии, и двинуть бойцов на явную гибель.

— Задачу выполнить! За невыполнение приказа начдива 27 отвечаете своей головой! Выезжаю к вам, — таков был мой ответ Рослову.
…..

…Так думали фронтовые работники. Командир 2-й бригады 27-й дивизии В. И. Рослов говорил мне:

— Я — бывший офицер. Всю свою сознательную жизнь — военный. У меня нет другой специальности, кроме военной; не знаю, что буду делать, когда мы покончим с мировой буржуазией. Ведь тогда будет на земле вечный мир, армии не будет, войн не будет, все будут заниматься мирным трудом. Придется мне счетоводом что ли стать.

— Подождите, Василий Иванович, мечтать об этом, — говорил я ему, — ещё рановато. Давайте сначала разгромим Колчака, сбросим в море англичан, американцев, японцев, покончим с Деникиным и другими генералами. Сначала очистим советскую землю от белогвардейской и иностранной нечисти, а там видно будет, что надо делать дальше. Не спешите пока стать счетоводом. Думайте лучше об организации сокрушительного удара по белым на участке вашей бригады.

В 1920—1921 гг. начальник 24-й пехотной Омской школы комсостава
В феврале 1921 года командир Образцового отряда — подавлял антибольшевистское вооружённое выступление
Начальник и комиссар Высшей школы Центрального Совета Осоавиахима СССР

Арест, расстрел, реабилитация 

Арестован 21 февраля 1938 года. 
Военной коллегией Верховного Суда СССР 1 сентября 1938 года, по обвинению в участии в военно-фашистском заговоре приговорён к расстрелу. 
Приговор приведён в исполнение 1 сентября 1938 года. 
Место захоронения — Московская область, Коммунарка. 
Определением Военной коллегии от 12 марта 1957 года реабилитирован.

Награды 

Награждён орденом Красного Знамени (1920 год).

Примечания

Источники 

 В Сибири Рожденное. Страницы истории Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища им. М. В. Фрунзе — Омск, Омское книжное издательство. 1987 год.
 Омский кадетский корпус : история и современность / Басаев Виктор Романович. — Омск: Омский дом печати, 2003. — ISBN 5-86849-251-X
 Омское высшее общевойсковое командное училище за 180 лет своего существования и развития. Роль исторических традиций высших учебных заведений Сибири и России в духовном и профессиональном становлении молодого специалиста: (Тез. докл.). — Омск, 1993.
 Сборник лиц, награждённых Орденом Красного Знамени и почётным революционным оружием — М.: Государственное военное издательство, 1926 — список содержит информацию о лицах, награждённых с момента учреждения ордена в 1918 году до начала 1925 года.

Ссылки 

Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса Р

Участники Гражданской войны в России
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Начальники Омского высшего общевойскового командного училища